Финска се први пут појавила на Олимпијским играма 1908. године, које су биле уједно и четврте олимпијске игре модерног доба. Од тада Финска није пропустила ни једне Летње олимпијске игре, 

На Зимским олимпијским играма Финска је први пут учествовала 1924. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Финска је једанпут била домаћин олимпијских игара:
 Летње олимпијске игре 1952. у Хелсинкиу

Фински олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 470 медаља на олимпијадама, 303 на летњим (већином у атлетици и рвању) и 167 на зимским играма (највише у нордијским дисциплинама). 

Национални олимпијски комитет Финске (-{Suomen Olympiakomitea}-) је основан и признат од стране МОКа 1907. године. Финска је тада била део Руске Империје.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Финске
 Профил на страници МОК

Финска на олимпијским играма